«Фа́уст и Маргари́та» () — немой короткометражный фантастический фильм Жоржа Мельеса. Премьера состоялась во Франции в 1897 году. Некоторыми авторами считается первой экранизацией литературного произведения в истории кино.

Примечания

См. также 
 Путешествие на Луну
 Одна голова хорошо, а четыре лучше
 Сон астронома
 Синяя борода (фильм)
 Жанна д’Арк (фильм, 1899)
 Самый невозможный способ лечь в кровать
 Человек-муха
 Замок дьявола
 Человек с резиновой головой
 Сон в спешке

Ссылки 
 

 

Фильмы Жоржа Мельеса
Фантастические фильмы Франции
Фантастические фильмы 1897 года
Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1897 года
Фауст